Soconusco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Soconusco, Veracruz, 
 Soconusco (kommun), Veracruz, 
 Soconusco, Chiapas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar